Фонд фінансової стабільності Греції  (; ) — грецький механізм спеціального призначення, створений для сприяння стабілізації грецького банківського сектору в умовах грецької кризи державного боргу.

Формування 
Базується в Афінах. Був заснований в липні 2010 року згідно із Законом 3864/2010 як державна приватна юридична особа з метою «сприяти підтримці стабільності грецької банківської системи заради суспільних інтересів».  Він розпочав свою діяльність 30 вересня 2010 року з призначення членів Ради директорів фонду. 

Фонд був заснований Європейським фондом фінансової стабільності (EFSF) на суму 50 млрд. євро для докапіталізації грецьких банків.

Управління 
Спочатку управління здійснювалось Радою директорів. 30 січня 2013 року Управління фондом було реорганізовано у дворівневу структуру управління, що складається з Генеральної ради та Виконавчої ради.  Поки Анастасія Сакелларіу була призначена керуючим директором або генеральним директором, як частина виконавчої ради, Пол Костер став головою Генеральної ради. Костер подав у відставку 15 березня 2013 року, і його замінив Христос Склавуніс . 

Після парламентських виборів у січні 2015 року очікувалося, що новий уряд SYRIZA замінить Склавуніса Панагіотисом Румеліотисом  тоді як Сакеларіу залишиться керуючим директором.  Незабаром після цього Склавуніс справді подав у відставку з посади голови. 

У травні 2015 року грецький уряд мав попросити відійти від посади Сакеларіу (головного виконавчого директора HFSF), оскільки їй, разом з іншими 25 колишніми керівниками Грецького поштового банку, було пред'явлено звинувачення у вчиненні шахрайства та відмивання грошей.

Операції 
Протягом першого півтора року після створення HFSF мав капітал на 1,5 млрд. євро. У цей час єдиним банком, який отримував від нього кошти, був New Proton .  

Навесні 2013 р. HFSF спільно з Банком Греції очолили злиття десяти грецьких банків у чотири «системні» банки. 

На початку 2015 року HFSF утримував залишок в 11 мільярдів євро облігацій EFSF, який грецький уряд мав намір перепрофілювати як запобіжну кредитну лінію.  У лютому 2015 року нова адміністрація під керівництвом SYRIZA провела переговори з «трійкою» щодо шестимісячного продовження дії Основної угоди про фінансову допомогу . Адміністрація запропонувала перенаправити залишки коштів на кейнсіанські антициклічні інвестиції в небанківський економічний сектор. Однак Єврогрупа наполягала на тому, що залишковий буфер «може використовуватися лише для витрат на докапіталізацію банків та вирішення проблем». 

Національний банк Греції

У 2014 році HFSF мав представника (незалежного члена, який не є виконавчим директором) у раді директорів Національного банку Греції . 

Альфа-банк

HFSF має представника (невиконавчого члена) у раді директорів Alpha Bank (12 травня 2015 р.); цей представник є членом Комітету з управління ризиками банку, Ревізійного комітету, Комітету з питань винагород та Комітету з корпоративного управління та номінацій. 

Eurobank-Ergasias SA

HFSF має представника (невиконавчого директора) у раді директорів банку Eurobank Ergasias (13 травня 2015 р.). 

Банк Піреус

HFSF має представника в раді директорів Піреус Банку (2015). 

HFSF мав можливість виплатити 2 мільярди євро безстрокових облігацій в акції Піреус Банку в грудні 2022 року  Станом на листопад 2020 року загальна ринкова капіталізація банку становила менше 500 мільйонів євро. Перетворення було розпочато в листопаді 2020 року, що дало HFSF ще 35 % частки банку  вартістю менше 200 мільйонів євро, втрата паперу перевищує 1,5 мільярда євро.

Примітки

Джерела

Посилання 
 —(англ.)−(грец.)

Підприємства Афін
Фінанси Греції
Сторінки з неперевіреними перекладами